El término arenero puede hacer referencia a:
 Un vehículo, también denominado buggy o un Off Road Gokart http://testacar-testacar.blogspot.com.ar/, especialmente diseñado para la arena.
 El arenero, la persona encargada de mantener en buenas condiciones la superficie de las plazas de toros.
 Buque arenero, que transporta materiales de construcción.
 Arenero, el espacio de juego con arena de las plazas.
 Arenero (folclore), personaje que en las mitologías nórdicas ayuda a los niños a dormir.
 Arenero (ferrocarril), mecanismo para aumentar la adherencia entre la rueda y el riel.
 Arenero (oficio), la profesión de arenero.
 Arenero, dispositivo de limpieza doméstica para algunos animales de mascotas.